9-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 16 клубов.

Чемпионский титул защищал «Иртыш-Бастау» (Павлодар). После прошлого сезона Высшую лигу покинула «Акмола» (Степногорск), вместо неё сыграла «Акмола» (Кокшетау).

Регламент 
Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Количество команд в чемпионате составило 16. Команды, занявшие 15-16 места вылетали в Первую лигу.

Определение мест в случае равенства очков 
В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей;
 Жребий.

Участие команд в азиатских кубках 
По итогам чемпионата команда, занявшая первое место получала право участия в Азиатском кубке чемпионов сезона 2001/2002.

Обладатель Кубка Казахстана 1999/2000 — получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии сезона 2000/2001.

Участники 
Участниками чемпионата Казахстана стали 16 клубов. Двумя клубами были представлены Алма-Ата и Шымкент, одной командой были представлены Астана, Тараз, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск и Экибастуз.

Изменения 
По итогам сезона-1999 Высшую лигу покинули:

 «Акмола» (Степногорск) — 16-е место

По итогам Первой лиги 1999 года в Высшую лигу перешли:

 «Акмола» (Кокшетау) — 3-е место (3 сезона спустя)

Решением федерации футбола место в Высшей лиге сохранили:

 «Жетысу» (Талдыкорган) — 15-е место

Во время чемпионата:

 «Жигер» и «Томирис» из Шымкента после первого этапа объединились в ФК «Достык», объединённая команда получила место «Томирис» в турнирной таблице
 «Батыр» (Экибастуз) — снялся с чемпионата после 13-го тура, результаты аннулированы

География соревнований

Итоговая таблица 

* С ЦСКА-«Кайрат» за несвоевременную оплату заявочного взноса снято 3 очка

** С «Батыра» за несвоевременную оплату заявочного взноса снято 6 очков, позже по финансовым причинам команда снялась с чемпионата. Результаты матчей с участием «Батыра» были аннулированы

Результаты матчей 

* Курсивом выделены технические результаты.

** Результаты матчей с участием «Батыра» аннулированы

Золотой матч 

По итогам 28 туров столичный «Женис» и петропавловский «Аксесс-Голден Грейн» набрали по 74 очка, поделив между собой 1-е место в итоговой таблице. В данном случае по регламенту проведения чемпионата Казахстана 2000 года прочие показатели клубов не учитывались, а предусматривалось проведение дополнительного золотого матча.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 2000 на сайте Kaz-football.kz
 Чемпионат Казахстана 2000 на сайте FootballFacts.ru

2000
Футбол в Азии в 2000 году
Футбол в Казахстане в 2000 году